Венаска () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.

Население составляет 1578 человек (2008 г.), плотность населения составляет 78 чел./км². Занимает площадь 20 км². Почтовый индекс — 12020. Телефонный код — 0175.

Покровительницей коммуны почитается святая Лючия Сиракузская, празднование в третье воскресение сентября.

Демография

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/